Příjmení Krtička vzniklo jako zdrobnělina slova „krtice“, které má několik významů: jednak krtek (zvíře); dále hromádka hlíny vyrytá krtkem; a také nemoc skrofulóza (tuberkulóza mízních uzlin) zanechávající jizvy. Stejně jako podobná příjmení Krtek a Krt je odvozeno ze staročeského (všeslovanského) apelativa „krt“, které znamená „krtek“.
Ženskou variantou je Krtičková.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Antonín Krtička-Polický (1879–1952) – knihkupec, dramatik, prozaik, libretista a historik Policka, Krtičkova vyhlídka
 Jan Krtička (1900–1978) – českoskalický učitel, muzejník
 Jiří Krtička (malíř) (* 1954) – český akademický malíř, výtvarník
 Jiří Krtička (fyzik) (* 1975) – český astrofyzik
 Josef Krtička (polovina 19. století) – český fotograf, daguerrotypista
 Luboš Krtička (* 1965) – český hudební skladatel, hráč na trubku, zpěvák kvarteta The Swings
 Štěpán Krtička (* 1996) – český dětský herec

ženská varianta
 Hana Krtičková – česká dabérka a herečka
 Helena Krtičková (1893–1966) – herečka (Národní divadlo v Brně i film)
 Johana Krtičková (* 1998) – česká dětská herečka

literární postava
 pan Krtička – soused Čendy ze série knih Vojtěcha Steklače Boříkovy lapálie

šlechtický rod
 Krticzka von Jaden (též: Krtička z Jadenu) – katolická česká šlechta (rod sídlil na území Rakouska i v Praze). Josef Anton Krticzka (1750–1837), právník a advokát v Praze, byl do rytířského stavu uveden v roce 1810 s predikátem „von Jaden“. Jeho syn Josef, dvorní rada ve Vídni, obdržel v roce 1839 stav svobodného pána, a zařadil se tak mezi významné rakouské šlechtické rody.
 Hans Krticzka von Jaden (1866–1948) – právník a spisovatel
 Karl Krticzka von Jaden (1824–1885) – vídeňský policejní prezident

Reference